James McGarel-Hogg kan syfta på:

 James McGarel-Hogg, 1:e baron Magheramorne (1823–1890), brittisk politiker
 James McGarel-Hogg, 2:e baron Magheramorne (1861–1903), brittisk peer